Jaroslav Drobný je lahko:
 Jaroslav Drobný (nogometaš)
 Jaroslav Drobný (hokejist/tenisač)